Barbara Island ist der Name folgender Inseln:

 Barbara Island (Aleuten), Insel der Andreanof Islands, Aleuten, Vereinigte Staaten
 Barbara Island (Antarktika), Insel der Debenham-Inseln, Antarktika
 Barbara Island (Lake Rosseau), Eiland in der Provinz Ontario, Kanada